

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Suzie est un film québécois de Micheline Lanctôt.
 Suzie Berton est un téléfilm français de Bernard Stora.
 Suzie Wong est un personnage de la série télévisée Digimon Tamers.

Danse 
 Suzie Q est un pas de danse.

Littérature 
 Le Monde de Suzie Wong est un roman de Richard Mason.

Anthroponyme 
Suzie est un prénom féminin.

Toponyme 

 la Rivière Suzie, coulant à partir de Senneterre, en Abitibi, au Québec ;
 le barrage de la Suzie, une infrastructure de rivière aménagée sur le lac Brécourt (lequel est traversé par la rivière Suzie), dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;
 le barrage Suzie, une infrastructure de rivière aménagée dans la zone de tête de la rivière Suzie, dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;
 le lac Suzie, Réservoir-Dozois (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 47° 42' 25" N; 77° 06' 03" O ;
 le lac Suzie, Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 48° 03' 46" N; 75° 40' 52" O ;
 le lac Suzie, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 22' 40" N; 70° 18' 07" O ;
 le lac Suzie, La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 48° 09' 35" N; 73° 19' 15" O ;
 le lac Suzie, Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 46° 25' 51" N; 78° 20' 54" O ;
 le lac Suzie, Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 48° 24' 53" N; 75° 30' 52 O.

Voir aussi